Николай Калиниченко:
 Калиниченко, Николай Александрович (1921—2008) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Калиниченко, Николай Егорович (1925—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Калиниченко, Николай Михайлович (род. 1955) — российский шахматист и шахматный литератор, гроссмейстер ИКЧФ.